

Patronyme 
 (classés par ordre alphabétique des prénoms)
 Alfred Schaffer (1973-) est un poète néerlandais 
 Alfréd Schaffer (1893-1945), un footballeur puis entraîneur hongrois,
 Frank Schaffer (1958-), un coureur sur , 
 Janne Schaffer ou Jan Erik Tage Schaffer (1945-), un chanteur et guitariste suédois, 
 Jeff Schaffer, scénariste, réalisateur du film Eurotrip sorti en 2004,
 Jon Schaffer (1968-), guitariste du groupe Iced Earth,
 Paul Schaffer (1924-2020), Industriel français, rescapé de la Shoah,
 Paul Schäfer (1921-2010), ancien nazi
 Simon Schaffer (1955-), historien des sciences britannique,
 Stephen Schaffer, monteur américain,
 , ancien gouverneur de Yucatán (du ? à 1991),

Divers
 Schaffer Collateral pathway : voir Plasticité synaptique

Personnages fictifs 
 Dr. David Schaffer (Tony Goldwyn), dans le film Abandon sorti en 2002,
 Madame et Monsieur Schaffer (Jenny O'Hara et Steve Eastin), dans le film Les Associés,
 Lieutenant Morris Schaffer (Clint Eastwood), dans le film Quand les aigles attaquent,
 Nick Schaffer, dans le film Rat Race sorti en 2001,
 Steven Schaffer (Nicholas Hammond), dans le film Beyond My Reach sorti en 1990,

Variantes 
 Angelika Schafferer (1948-), est une lugeuse autrichienne.
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais